Gastebois peut désigner :

 Émile Gastebois (1853-1882), dessinateur et lithographe français ;
 Françoise Gastebois (1944-), femme politique française ;
 Victor Gastebois (1871-1938), historien français.

Homonymie de patronyme